Žarometi so lahko:

 Žarometi (nagrada), slovenska medijska nagrada
 Žarometi (roman), slovenski roman